Příjmení Haimann nese více osob, mimo jiné:
 Julius Haimann (1887–1939) – německý filmový producent
 Karel Haimann (1902–?) – český projektant, autor vzduchotechniky vily Tugendhat
 Petr Haimann (* 1938) – český historik a teoretik architektury, numismatik